Dock est un mot emprunté à l'anglais qui peut désigner :

Ports 
Dock, lieu d'un port où s'opèrent les échanges de marchandises, par exemple :
 Les docks de Marseille
 Les Docklands à Londres
 Les Docks Océane, Docks Vauban et Docks Café au Havre
 Un dock flottant

Informatique 
 Un dock, une fonctionnalité d'interface graphique informatique, popularisé par Mac OS X
 Le dock de Mac OS X
 Une station d'accueil
 Connecteur dock 30 broches (Apple), un chargeur de la marque Apple qui n'est plus utilisé depuis l'iPhone 5.

Prénom 
 Dock Ellis (1945-2008)

Patronyme

Biologie 
 DOCK, une famille de protéines

Les Docks 
 Les Docks, une salle de spectacle à Lausanne, en Suisse ;
 Les Docks, Cité de la mode et du design à Paris, en France.
 Docks 76, centre commercial à Rouen